Een opnemer is een apparaat dat gebruikt wordt om een fysische grootheid om te zetten in een andere. Veelal gaat het om het omzetten (opnemen) van een mechanische trilling naar een elektrische. 

Voorbeelden van opnemers zijn:
 Het piezo-element (inclusief de naald) van een platenspeler
 Een gitaarelement op een elektrische gitaar

Apparatuur